Consorci de Comunicació Local, ens gestor de l'emissora Com Ràdio impulsat per la Diputació de Barcelona
 Comitè Consultiu per la Longitud, comitè permanent dins del Comitè Internacional de Pesos i Mesures
 Lliga de Campions de la CONCACAF (del nom en anglès CONCACAF Champions League), màxima competició de clubs de futbol dins de l'àmbit de la CONCACAF
 Lliga xinesa d'escacs (del nom en anglès China Chess League), màxima competició d'escacs a la Xina
 Capa de convecció lliure, zona de l'atmosfera on es realitza la convecció atmosfèrica
 Complement Circumstancial de Lloc, un tipus de complement circumstancial d'una oració